{{Automatic taxobox
|fossil_range =  рани до средњи Олигоцен
|image = Pogonodon_platycopis.jpg
|image_caption = илустрација лобање врстеPogonodon platycopis
|display_parents = 3
|taxon = Pogonodon
|authority = Cope, 1880
|type_species = Pogonodon platycopis
|type_species_authority = Cope, 1879
|subdivision_ranks = Врсте
|subdivision =
 †Pogonodon davisi
 †Pogonodon platycopis
|synonyms =
{{collapsible list |bullets=true |title=синоними врсте:
|
|{{collapsible list |bullets=true |title=P. platycopis:
|Deinictis platycopis
|Dinictis cismontanus 
|Dinictis platycopis 
|Hoplophoneus platycopis 
|Nimravus platycopis
|Pogonodon cismontanus 
|Pogonodon serrulidens 
}} }}
}}Pogonodon (Погонодон - „брадати зуб”) је изумрли ендемски род мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae који је у периоду од раног до средњег Олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

 Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи погон (стгрч. -{πώγων}-), која значи брада,
 и старогрчке ријечи дус (), која значи зуб Опис 
Врсте из рода Pogonodon су у просјеку тежиле до 31,2 kg.

 Систематика 
 Класификација 

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pogonodon''.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Спољашње везе 

Nimravidae
Изумрли сисари Северне Америке